Por Berryville pode estar à procura de:
Berryville (Arkansas)
Berryville (Texas)
Berryville (Virgínia)
Berryville (Virgínia Ocidental)

Desambiguação